Михаил Наумович Бронштейн (22 июня 1910 — 29 января 1986) — участник Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 22 июня 1910 года в Одессе в многодетной семье. Отец был закройщиком, мать — домохозяйкой. После окончания семилетней школы поступил в профтехучилище в городе Проскурове. В 1930 году закончил его по специальности «слесарь» и был направлен в Нижний Новгород на завод «Красное Сормово». В 1934 году перешёл на комсомольскую работу в механосборочный цех Горьковского автозавода. Весной 1941 года он был призван на военные сборы. 21 июня 1941 года окончил двухмесячные курсы усовершенствования политсостава Московского военного округа.

В первые дни Великой Отечественной войны в числе добровольцев в составе первого эшелона политбойцов-горьковчан ушёл на Ленинградский фронт. В штабе 128-й стрелковой дивизии получил назначение на должность политрука роты 741-го стрелкового полка. Сражался на реке Шелонь, затем под Синявино. В сентябре 1941 года получил тяжёлое ранение и был отправлен в госпиталь. После лечения в должности политрука 825-го горнострелкового полка принимал участие в боях за Керчь. В феврале 1942 года был ранен. После выписки из госпиталя его направили в Сталинград политруком роты противотанковых ружей курсантского полка. За мужество и героизм проявленный при отражении танковой атаки противника 19 ноября 1942 года Михаил Наумович был награждён орденом Красной Звезды.

В марте 1943 года в качестве политработника был направлен в район Курской дуги, где сражался в составе политотдела 7-й гвардейской армии. Затем принимал участие в боях за Харьков, форсировании Днепра, Яссо-Кишинёвской операции, взятии Будапешта и освобождении Праги. После завершения Великой Отечественной войны до октября 1945 года служил на территории Венгрии. После демобилизации вернулся в город Горький и с января 1946 по март 1947 года работал начальником отдела технического обучения. Затем вплоть до выхода на пенсию в 1979 году был начальником управления смежных производств автозавода.

5 ноября 1973 года стал лауреатом Государственной премии СССР «За разработку и внедрение новых конструкций подъёма транспортного оборудования, высокоэффективной комплексной механизации погрузо-разгрузочных и транспортных работ и за создание высокомеханизированных складов многоцелевого назначения».

В 1973 году в соавторстве с Г. С. Прохоровым издал книгу «Комплексная механизация транспортно-складских работ. Из опыты Горьковского автомобильного завода».

После ухода на пенсию принимал активное участие в военно-патриотической работе. Умер 29 января 1986 года. Похоронен на Старом автозаводском кладбище Нижнего Новгорода.

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й степени(1945)
 орден Отечественной войны 1-й степени(1985)
 Два ордена Красной Звезды(1942;1943)
 Орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почета»
 медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За взятие Будапешта»
 Медаль «За освобождение Праги»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 медаль «За доблестный труд»
и другие.

Примечания

Литература 
 Горьковчане в битве за Ленинград. — Н. Новгород, 2000.

Политработники Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Участники Курской битвы
Инженеры по алфавиту
Инженеры СССР
Персоналии:Красное Сормово
Похороненные на Старо-автозаводском кладбище